Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1908 года прошёл 8-9 февраля на стадионе в Давосе (Швейцария). В нём приняли участие 15 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал норвежец Оскар Матисен, победивший на трёх дистанциях из четырёх.

Чемпионат впервые проводился по новым правилам, которые позволяли определить чемпиона, призёров и места остальных участников.

Правила 
На каждой дистанции спортсменам начислялись очки соответственно месту в забеге:
 1 очко за первое место;
 2 очка за второе место;
 3 очка за третье место;
 и так далее.

Набравший меньшее количество очков занимал более высокое место. Золото чемпионата также можно было получить выиграв забеги на трёх дистанциях из четырёх.

Результаты 

  * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NF = не закончил дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1908 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Давосе
Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)